Sender Hahnenkamm bezeichnet:

 eine Sendeanlage in Deutschland, siehe Sender Alzenau in Unterfranken-Hahnenkamm
 eine Sendeanlage in Österreich, siehe Sender Reutte-Hahnenkamm